Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Unione Sportiva Reggina nelle competizioni ufficiali della 1930-1931.

Stagione 
La squadra concluse il campionato al quarto posto nel girone E, alle spalle di , Littorio Vomero e . I punti conquistati furono 25, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Miglior marcatore della squadra fu Bertini con 10 reti, seguito da Mario Lomello (9) e Ottavio Misefari (5).

Rosa

Risultati

Prima Divisione

Girone d'andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Bibliografia 
 

1930-1931